Ізорія () — грузинське прізвище.

 Звіад Ізорія (1984) — грузинський шахіст, гросмейстер.
 Ніколоз Ізорія (1985) — грузинський боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.

Грузинські прізвища